Губер () — німецьке прізвище.

Відомі носії
 Аня Губер — німецька скелетоністка, призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу.
 Борис Андрійович Губер (1903—1937) — російський радянський прозаїк та поет, літературний критик.
 Борис Олександрович Губер — полковник, командир Летунського відділу Української Галицької Армії.
 Ганс Губер — композитор зі Швейцарії.
 Герберт Губер — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст.
 Едуард Губер — російський поет і перекладач.
 Лізель Губер — південноафриканська й американська тенісистка.
 Губер Максиміліан Титус — польський учений-механік
 Губер Олександр Андрійович — історик, академік АН СРСР.
 Клаус Губер – швейцарський композитор, диригент, педагог та скрипаль.
 Реже Губер — угорський футболіст, воротар.
 Роберт Губер — німецький біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1988 року.